Kerst ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kerst (1924–2010), österreichischer Schauspieler
 Donald William Kerst (1911–1993), US-amerikanischer Physiker
 Friedrich Kerst (1870–1961), deutscher Schriftsteller
 Georg Kerst (1895–1980), deutscher Historiker und Japanologe
 Samuel Gottfried Kerst (1804–1875), deutscher Politiker und Beamter
 Valentina Kerst (* 1979), deutsche Betriebswirtin und politische Beamtin (SPD)